Пагода диких гусей — название двух крупнейших памятников китайской архитектуры, возведённых из кирпича в Чанъане.

 Большая пагода диких гусей построена в 652 году.
 Малая пагода диких гусей  построена в 707—709 гг.

Буддийские храмы и монастыри Китая
Шэньси